Wassende maan, de maan kort na nieuwe maan
Maan, de enige natuurlijke maan van de aarde, en in het bijzonder schijngestalten van de maan
Schijngestalte, gedaante van een hemellichaam als de maan
Wassende maan en ster, een combinatie van symbolen die men vooral in Turkse, Arabische en islamitische landen ziet

Halvemaan, een restaurant in Amsterdam
De Nieuwe Maan (televisieprogramma), eerder De Halve Maan, een Nederlands televisieprogramma
Rode Halvemaan, zusterorganisatie van het Rode Kruis

Geografie
Halve Maan (Eindhoven), een buurt in Eindhoven
Halve Maan (Goirle), een natuurgebied in Goirle
Halve Maan (Utrecht), een buurt in Utrecht
Halve maan (vesting), een onderdeel van de vestingwerken van een vestingstad
Batterij Hundius en Halve Maan, een batterij nabij Oostende
Groenlo#De Halve Maan, een park in Groenlo

Scheepvaart
Halve Maen (schip, 1608), het schip waarmee Henry Hudson New York bereikte
Halve Maen (schip, 1989), replica van bovengenoemde schip
Halve Maen (Efteling), een schommelschipattractie in de Efteling
De Halve Maan (veer), fiets- en voetveer dat vaart tussen Gendt en de Millinger Theetuin
D'Halve Maen (schip, 1912), skûtsje, ook wel bekend als het Philipsskûtsje 

Brouwerij
Brouwerij De Halve Maan, een Belgische brouwerij in Brugge
Brouwerij van Baasrode, een voormalige Belgische brouwerij in Baasrode, ook wel Brouwerij De Halve Maan genoemd
Bierbrouwerij Vermeersen, een Nederlandse brouwerij in Hulst, ook wel Brouwerij De Halve Maan genoemd